

Cinema 
 Bella ciao – film del 2001 diretto da Stéphane Giusti
 Bella ciao – film documentario del 2002 diretto da Roberto Torelli
 Bella ciao – film documentario del 2016 diretto da Valeria Lovkova
 Bella ciao: per la libertà – film del 2022 diretto da Giulia Giapponesi

Musica 
 Bella ciao – canto popolare italiano novecentesco
 Bella ciao – album del Nuovo Canzoniere Italiano del 1965
 Bella ciao – album della Banda Bassotti del 1994
 Bella ciao - Italian Combat Folk for the Masses – album dei Modena City Ramblers del 2008
 Bella ciao – EP dei RedSka del 2013
 Bella ciao – singolo di Mike Singer del 2018
 Bella ciao – singolo di Steve Aoki e dei Marnik del 2018